Rohrer ou Röhrer est un nom de famille notamment porté par : 

 Friedrich Röhrer (1895-1945), joueur de tennis tchécoslovaque ;
 Heinrich Rohrer (1933-2013), physicien suisse ;
 Jason Rohrer (1977-), programmeur, écrivain, musicien et concepteur de jeux vidéo américain ;
 Jean-Daniel Rohrer (1960-), peintre canadien ; 
 Sylvie Rohrer (1968-), actrice suisse ;  
 Verena Rohrer (1996-), snowboardeuse suisse.

Autres 
 (215868) Rohrer, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Jérémie Rhorer (né en 1973), chef d'orchestre français.